Братя може да се отнася за:
 Братя, хора в близка роднинска връзка
 Филми
 Братя (филм, 2004), филм на Сусане Биер
 Братя (филм, 2009), филм на Джим Шеридан
 Братя (филм, 2015), филм на Каран Малхотра
 Братя (сериал), излъчван по NOVA от 2020 г.